banknoty Narodowego Banku Polskiego (1944–1947) –  banknoty Narodowego Banku Polskiego denominowane w złotych i w jednym przypadku w groszach, wypuszczane w emisjach z datami od 1944, do 15 lipca 1947 r., będące w obiegu od 27 sierpnia 1944 r., do 8 listopada 1950 r., w ramach wprowadzonego w Polsce po II wojnie światowej systemu monetarnego, zmienionego z dniem 30 października 1950 r.
 banknoty Narodowego Banku Polskiego (1948–1993) – banknoty Narodowego Banku Polskiego denominowane w złotych, wypuszczane w emisjach z datami od 1 lipca 1948 r., do 16 listopada 1993 r., będące w obiegu od 30 października 1950 r., do 31 grudnia 1996 r., w ramach systemu monetarnego obowiązującego w Polsce pomiędzy 30 października 1950 r., a 31 grudnia 1994 r.